Csehország
 Dolní Lhota, település az Ostravai városi járásban
 Dolní Lhota, település a Zlíni járásban